

Patronyme 

 Chris Pennell (1987-), joueur international anglais de rugby à XV ;
 Eagle Pennell (1952–2002), réalisateur américain ;
 Elizabeth Robins Pennell (1855–1936), écrivaine américaine ;
  (1886-1952), botaniste américain, dont l’abréviation botanique standard est Pennell ;
 Harry Pennell (1882-1916), officier de la Royal Navy ; lieutenant et commandant de l'expédition Terra Nova ;
 John Pennel (1940-1993), athlète américain spécialiste du saut à la perche ;
 Joseph Pennell (1857-1926), artiste américain, illustrateur, graveur, lithographe et auteur ;
 Larry Pennell (né en 1928), acteur américain ;
 Lawrence Pennell (1914-2008), politicien canadien.

Astéroïde 
 (20455) Pennell est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.